Ledoux kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean-Claude Ledoux
 E.P. Ledoux

Robotskapade auktorsförkortningar